Winzberg ist der Name folgender Orte:

 Winzberg (Oberdiebach), Ortsteil von Oberdiebach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Winzberg (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Burgstall Winzberg, Oberösterreich